Владимир Бржезовский: Бржезовский, Владимир Владимирович — Георгиевский кавалер; подполковник; 29 мая 1915.
 Бржезовский, Владимир Иванович — Георгиевский кавалер; штабс-ротмистр; 12 ноября 1916.